Calhoun Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Calhoun Hill (Montana)	
 Calhoun Hill (New York)